NBB steht als Abkürzung für:

 Nationale Bank van België, siehe Belgische Nationalbank
 Nederlandse Badminton Bond, ehemaliger Name von Badminton Nederland
 NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg
 Neue Brehm-Bücherei, zoologische Buchreihe, siehe Brehms Thierleben #Die Neue Brehm-Bücherei
 Niederdeutscher Bühnenbund
 Notebooksbilliger.de, deutscher Online-Versandhändler
 Novo Basquete Brasil, brasilianische Basketball-Liga

Abkürzung